Psyllobetina är ett släkte av nattsländor. Psyllobetina ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Psyllobetina